Николай Петрович Розанов:
 Розанов, Николай Петрович (1857—1941) — русский богослов, краевед, писатель.
 Розанов, Николай Петрович (1867—1938) — священномученик, расстрелян на Бутовском полигоне.
 Розанов, Николай Петрович (1904—1990) — советский архитектор, Герой Социалистического Труда (1971).

 Примечания